Aquesta és una llista de les plantilles dels equips de la Bundesliga Femenina de Futbol d'Alemanya a la temporada 2015-16. Els equips estan ordenats per la seua posició a la taula, i les jugadores pel nombre de partits jugats i els gols marcats per aquest ordre.

Enllaços externs 
 Font principal: Soccerway

Esport a Alemanya
Futbol femení
Llistes d'esportistes
Llistes de dones